Peter Cook – architekt brytyjski (ur. 1936)
 Peter Cook – polityk australijski (ur. 1943, zm. 2005)
 Peter Cook – brytyjski satyryk, pisarz, aktor (ur. 1937, zm. 1995)